Метавселенная () — может означать:

 Метавселенная — в космологии совокупность бесконечного множества Вселенных, Мультивселенная.
 Метавселенная — в информационных технологиях, постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары, с помощью технологий виртуальной реальности.